Haffenecker, auch Hafenegger ist der Name einer aus Haldensee in Tirol entstammen Baumeisterfamilie

Andreas Hafenegger (1666–1745), Tiroler Baumeister
Anton Haffenecker (1720–1789), böhmischer Baumeister
Thomas Haffenecker (1669–1730), böhmischer Baumeister